«Моторика»—российский разработчик и производитель роботизированных функциональных тяговых  и бионических протезов рук для детей и взрослых. Резидент инновационного центра «Сколково». Также компания развивает  экосистему для пользователей технических средств реабилитации и протезирования. "Моторика" работает в СНГ, Франции, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Малайзии и Южной Корее. С 2016 года компания произвела более 5000 протезов, в том числе для уникальных случаев протезирования детей. На 2021 год число активных ежедневных пользователей насчитывает более 1500 человек. Пользователи живут в 16 странах мира.

История 

 После окончания СПб НИУ ИТМО Илья Чех занимался организацией команды инженеров и программистов для разработок в области робототехники и биомеханики. В 2014 году коллектив преобразовался в компанию W.E.A.S. Robotics Group, работающую в различных областях робототехники. С 2013 года Илья Чех возглавил проект «Функциональное протезирование», созданный Василием Хлебниковым, для разработки доступных многофункциональных протезов верхних конечностей. В 2015 году проект вырос в компанию «Моторика». Компания зарегистрирована в  2015 году Ильей Чехом и Василием Хлебниковым. В 2016 году к команде присоединились Андрей Давидюк и Руслан Бабинцев. 
 В 2017 году "Моторика" совместно с  Альфа-банком  представила протез с возможностью проведения бесконтактных платежей
 В 2018 года совместно с «Билайном»  запущен первый в мире пилотный проект по удаленному мониторингу высокотехнологичных ассистивных устройств. В протезы интегрированы сим-карты, которые отправляют информацию по GSM-каналам на специальные серверы, сертифицированные для хранения медицинских данных.  
 В январе 2019 года “Моторика” провела первую реабилитацию в виртуальной реальности. 
 В августе 2020 года совместно с Научно-исследовательским центрм Samsung Electronics в России (Samsung Research Russia) “Моторика” представила протез-гаджет со встроенными часами Galaxy Watch, с помощью которого можно управлять устройством и анализировать телеметрию с устройства

Инвестиции 

 В 2019 году "Моторика" получила инвестиции от РФПИ на сумму 100 млн.руб.
 В 2021 году "Моторика" привлекла 200 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ) и 100 млн рублей от РФПИ.

Научная деятельность

Проект «Остров Киборгов» 
В 2018 году «Моторика» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подписали Соглашение о «Сотрудничестве по реализации программы Остров Русский», проект получил название “Остров киборгов”. Инициатором создания зоны выступила команда проекта Агентства стратегических инициатив «Нейростарт» во главе с нейрохирургом Медицинского центра ДВФУ Артуром Биктимировым. Цель проекта - разработка решений в области инвазивной микроэлектроники. На базе Медицинского центра ДВФУ ученые, врачи, разработчики киберпротезов получат ресурсы для проведения клинических исследований. Инфраструктура кластера включает Высокотехнологичный медицинский центр, Технопарк и открытые производственный площадки, Научно-исследовательский Федеральный университет ДВФУ, морской порт, международный аэропорт, курортный комплекс. Сеть региональных и зарубежных партнеров, включая кластер Великого Новгорода, НИИ Бурденко, Сколково, МММК. Совместно с ДВФУ "Моторика" готовит поправки к закону «О свободном порте Владивосток»  , где описывается процедура медицинского обслуживания.

Многопользовательская реабилитационная платформа Attilan 

Цифровая реабилитационная платформа виртуальной реальности (AR/VR) Attilan направлена на вовлечение пользователя в процесс восстановления до и после протезирования. Реабилитация в виртуальной реальности делает тренировки более эффективными за счет объединения мотивационных, игровых и соревновательных механик. Внутри платформы пользователь имеет долговременные цели на 3, 6, 12 месяцев, представленные в виде достижений в игровом процессе. Это дает необходимую мотивацию к тренировкам при необходимости длительного восстановления. В 2018 году "Моторика" запустила регистрацию для частного бета-тестирования Attilan с реабилитационными центрами и компаниями — производителями протезов рук.

Исследования по очувствлению протезов и купированию фантомных болей 

В 2021 году Медицинский центр ДВФУ и Центр Национальной технологической инициативы по направлению «Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности» ДВФУ (Центр НТИ ДВФУ по VR/AR) совместно с компанией «Моторика» и Сколковским институтом науки и технологий провели изучение возможностей снижения и прекращения фантомных болей у людей с ампутированными конечностями.  В ноябре 2021 года "Моторика" на базе медицинского центра ДВФУ при участии центра нейробиологии "Сколтех" провели первый этап исследования по очувствлению бионических протезов рук и купированию фантомных болей. Команда проекта провела успешную операцию по имплантации электродов в область периферических нервов пациентов, смогла получить устойчивое подавление фантомных болей у пациентов при электростимуляции, а также  провела ряд сенсомоторных тестов с использованием хаптической связи в виде инвазивной и неинвазивной электростимуляции. Уникальное для России исследование подтвердило возможность проведения инвазивных нейрофизиологических исследований на базе отечественной инфраструктуры с положительным результатом.

В мае 2022 года «Моторика», ДВФУ и Сколтех запустили второй этап исследования по очувствлению протезов и купированию фантомных болей. Проанализировав результаты предыдущего этапа, команда подкорректировала тактику исследования: добавив новые парадигмы нейромодуляции и расширив выборку пациентов (люди с более высоким уровнем ампутаций, до плеча).

Исследования в области реабилитации при протезировании 
Компания “Моторика” использует комплексный подход к протезированию, который включает в себя не только разработку и подбор протеза, а также комплексную реабилитационную помощь  при получении изделия.

В 2018 году компанией было проведено одномоментное качественное исследование — глубинное полуструктурированное интервью родителей детей, получивших активный протез верхних конечностей вследствие врожденных заболеваний. При интервьюировании родителей было задано 8 открытых и 13 закрытых вопросов о наличии и своевременности реабилитации, доступности, комплексности и индивидуальности подхода, соблюдении принципов этапности, преемственности и непрерывности, а также вовлеченности в реабилитацию.

Опрошено 20 родителей детей в возрасте от 2 до 17 лет из 8 субъектов Российской Федерации. Реабилитационная помощь в прошлом (до установки активного протеза) была оказана 75% детей, из них в 93% случаев реабилитация проводилась только на 1-м этапе (в санаторно-курортном учреждении). Активный протез несвоевременно получили 90% детей. В 75% случаев был нарушен комплексный и индивидуальный подход к реабилитации. Во всех случаях ребенок и его семья не были активно вовлечены в реабилитационный процесс и отмечали низкую доступность реабилитации. Большинство родителей (80%) отметили, что для оплаты протеза использовали собственные средства.

Таким образом, интервьюирование родителей детей, нуждающихся в протезировании верхних конечностей, выявило, что каждый четвертый ребенок не получал реабилитационной помощи. В случаях, когда реабилитация была проведена, было выявлено множество недостатков ее организации. Отмечена низкая осведомленность родителей в вопросах реабилитации и их низкая заинтересованность в изменении существующей системы оказания реабилитационной помощи. Указанные выше проблемы могут быть ассоциированы с множеством факторов, одним из которых является организационно-правовые подходы к оказанию медицинской реабилитации и защите прав детей, требующих протезирования верхних конечностей.

В настоящее время проводится работа на более широкой выборке пациентов для более детального изучения распространенности выявленных проблем.

Разработанная и используемая в рамках протезирования в компании “Моторика” комплексная реабилитационная модель прошла научное тестирование, результаты которого были представлены как на российских, так и на международных съездах и конференциях (Неинфекционные заболевания и здоровье населения России, Фундаментальная наука и клиническая медицина.  Человек и его здоровье , 11 Всероссийский съезд травмотологов-ортопедов (Санкт-Петербург), Конференция «Учение об ампутациях и протезировании», World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics (Япония), National Conference on Assistive Technology for ALL-2030 (Индия), CYBATHLON 2020 Global Edition (Швейцария).

В 2021 году результаты научных исследований организационных и практических форм реабилитации были представлены на 18 международном конгрессе протезирования и ортопедии и Немецком конгрессе в области ортопедии в Берлине (DKOU 2021).

Киборги

Илья Морковский 
Илья родился с аплазией левой кисти. Закончил Дальневосточную государственную академию физической культуры и спорта в Хабаровске по специальности «Специалист по физической культуре и спорту». Параллельно с учебой работал в МЧС в отделе средств массовой информации, многократный лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей патриотической песни. Ездил с выступлениями по всей России. Награжден медалями МЧС России: "За пропаганду спасательного дела" за пропаганду спасательного дела, Почётным знаком МЧС России – «За заслуги», медаль МЧС России "Маршал Василий Чуйков". 7 лет работал PR-менеджером в крупной международной фармкомпании, затем сменил направление деятельности и занялся фотографией. Находясь в поисках протеза руки, Илья узнал о компании «Моторика» и сам предложил сотрудничество. С 2000 -2013 гг. солист арт-группы Next Emercom МЧС России. В 2020 году принял участие в съемках и запуске официальной рекламной компании  Tik-Tok ByteDance в России. Ведущий шоу на YouTube-канале «Cyborg News». По истории Ильи был экранизирован короткометражный фильм-новелла: (Не)Реальные истории, новелла – Кофе (сценарист Александр Цыпкин). Новелла о том, как одна чашка кофе может изменить жизнь человека. Хештэг #ильякиборг набрал уже более 110 млн просмотров. Автор и ведущий Tik-Tok канала Cyborg_m о жизни киборга и популяризации современных технологий и протезирования.

Протезы рук 
На текущий момент у "Моторики" представлено 5 видов протезов: от простых механических до многофункциональных бионических. За 3D-печать протезов отвечают контрактные производства в Подмосковье и Комсомольске-на-Амуре. Составные части производят подрядчики в Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Туле. Сборка протезов осуществляется в лаборатории "Моторики" в инновационном центре «Сколково». Готовый протез устанавливают техники-протезисты государственных протезно-ортопедических предприятий региона пациента. Расходы на протезирование в большинстве случаев полностью компенсирует Фонд социального страхования.

Бионические протезы 

“Моторика” выпускает бионические протезы INDY и MANIFESTO. Биоэлектрические, (также миоэлектрические или бионические протезы) называются протезами с внешним источником энергии. Управление в миоэлектрических протезах осуществляется за счет сигналов, возникающих при сокращении мышц, которые считывают ЭМГ-датчики. В культеприемную гильзу встроены миодатчики, улавливающие изменение электрического потенциала. Эта информация передается на микропроцессор кисти, и в результате протез выполняет определенный жест или хват.  Бионические протезы могут быть оснащены интегрированными смарт-часами Samsung с возможность настройки и управления, PayPass (для бесконтактных платежей), NFC (для обмена данных с другими устройствами на близком расстоянии), SIM-картами для подключения к облаку, сбору телеметрии и удаленной прошивки.

Тяговые (механические протезы) протезы 
Активные тяговые протезы КИБИ изготавливаются для детей с 2-х лет и взрослых при травмах на уровне кисти и предплечья. Тяговый протез управляется с помощью тяг и полностью контролируется усилиями самого человека без электроники. Механизм позволяет контролировать усилие. При выполнении хвата пользователь сам определяет силу сжатия, его скорость и может почувствовать сопротивление, когда кисть упирается в предмет. Протезы устанавливаются с раннего возраста. Также в протезы могут быть интегрированы различные гаджеты (смартчасы, модули бесконтактных платежей и т.д.)

Награды 

 Победители в номинации "Сделано в России-2016" "Наука и технология" (премия журнала "Сноб").
 В декабре 2018 года “Моторика” получила ежегодный приз Технопарка «Сколково» #Happiness за разработки, которые дарят новую жизнь.
 В 2016 году - победители в номинации «Социальное предпринимательство». Премия «Я — гражданин»
 Лауреаты в номинации «Лучший социально-ориентированный стартап в сфере реабилитационных технологий и устройств в 2016 году» премии «Надежда на технологии»
 Лучший социальный проект Национальной премии «Бизнес-Успех» 2017 года.
 Призеры проекта от Внешэкономбанка «Идея на миллион» 2017 года.
 Специальная премия Первого канала Премия лучшим врачам года «Призвание» 2018 года.
 В 2019 году Илья Чех стал «Предпринимателем года» по версии международной компании «Ernst & Young»
В мае 2020 года “Моторика” получила международную маркировку СЕ mark, удостоверяющую, что протезы компании соответствуют директивам и стандартам Европейского Союза, не опасны для здоровья и окружающей среды. Теперь они могут экспортироваться в страны ЕС.
 Победитель Премии «Золотой медвежонок» в номинации «Лучшие товары для поддержания здоровья»
 4-е место в соревнованиях Cybathlon 2020
 Моторика x Nike – Спорт без исключений. Награды: EFFIE RUSSIA 2022 – ЗОЛОТО, ПОЗИТИВНЫЙ ВКЛАД В ОБЩЕСТВО И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. DIVERSITY & INCLUSION

Ссылки 

 Официальный сайт
Группа ВКонтакте
Страница Инстаграм
Сyborgnews

Примечания 

__ИНДЕКС__
__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__

Протезирование
Бионические протезы верхних конечностей
Реабилитация